Signalkelle steht für:
 Signalkelle im Flugverkehr siehe Marshaller
 Signalkelle im Straßenverkehr siehe Winkerkelle (rote Kelle)

Siehe auch:
 Signalstab